Bolaang Mongondow ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk liegt in der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi). Lolak ist der Regierungssitz von Bolaang Mongondow und zählt (als Distrikt) Mitte 2022 33.291 Einwohner.

Geographie 
Der Bezirk liegt im Zentrum der Provinz und erstreckt sich zwischen 00°15′46″ und 01°15′38″ n. Br. sowie zwischen 123°07′26″ und 124°41′46″ ö. L. Der Bezirk grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Bolaang Mongondow Utara, im Süden an den Bezirk Bolaang Mongondow Selatan, im Nordosten an den Bezirk Minahasa Selatan, im Südosten an den Bezirk Bolaang Mongondow Timur und die autonome Stadt Kota Kotamobagu. Die etwa 75 km lange Küstenlinie der Celebessee stellt im Norden eine natürliche Grenze dar. Zum Regierungsbezirk Bolaang Mongondow gehören sechs (nach anderen Angaben: 4) Inseln.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Bolaang Mongondow gliedert sich in 12 Distrikte (Kecamatan) mit 202 Dörfern, von denen zwei urbanen Charakter besitzen: Inobonto (im Kec. Bolaang) und Imandi (im Kec. Dumoga Timur)

Geschichte 
Der Kabupaten Bolaang Mongondow war einer der sechs Verwaltungseinheiten (4 × Daerah Tingkat II und 2 × Kotapradja) die bei Gründung der Provinz Sulawesi Utara vorhanden waren.

In den Folgejahren erfolgten vier Abspaltungen und Neubildungen aus diesem Bezirk:
 die autonome Stadt Kota Kotamobagu
 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Intern wurden nach der vorletzten Volkszählung (2010) drei zusätzliche Kecamatan gebildet:
 Dumoga ausgegliedert aus Dumoga Timur (2/2012)
 Dumoga Tenggara ausgegliedert aus Dumoga Utara (3/2012)
 Dumoga Tengah ausgegliedert aus Dumoga Barat (4/2012)

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 () lebten im Regierungsbezirk Bolaang Mongondow 248.751 Menschen, davon 119.079 Frauen (47,87 %) und 129.672 Männer (52,13 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,10 %.

Mitte 2022 waren 61,34 % der Einwohner Moslems und 33,31 Prozent der Einwohner Christen (81.799 Protestanten / 2.339 Katholiken), zudem gab es noch 5,34 % Hindus.
71,29 Prozent oder 180.098 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 21,73 % waren Kinder und 6,98 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 44,61 % ledig; 50,32 % verheiratet; 1,03 % geschieden und 4,03 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 mit 67,89 unter dem Durchschnittswert der Provinz (72,93).

Einzelnachweise

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Bolaangmongondow — Karte 1:140.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Bolaang Mongondow (indonesisch/englisch)

Kabupaten in Sulawesi Utara
Geographie (Sulawesi)